Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Indianapolis 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Zina Garrison che ha battuto in finale Melissa Gurney 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Zina Garrison (campionessa)
 Dianne Balestrat (semifinali)
 Barbara Potter (semifinali)
 Larisa Neiland (primo turno)

 Melissa Gurney (finale)
 Pam Casale (secondo turno)
 Wendy White (quarti di finale)
 Marianne Werdel (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Indianapolis 1986